Muziek:
Toonladder
Toonstelsel (ook wel toonsysteem genoemd)

Kleurenleer:
kleurengamma; zie Gamut

Noten